GBT steht als Abkürzung für:
 Green-Bank-Teleskop, ein Observatorium in West Virginia, USA, siehe Green-Bank-Observatorium
 Gotthard-Basistunnel, ein Eisenbahntunnel in der Schweiz

Gbt. steht als Abkürzung für:
 Gebiet

GBT